L'intellect est une faculté de l'homme.
 dans la philosophie grecque, l'intellect ou noûs désigne l'esprit, l'intelligence ordonnatrice du monde ou encore la faculté de penser de l'âme humaine.
 l'intellect agent est une notion aristotélicienne, abondamment discutée dans cette tradition au Moyen Âge.
 INTELLECT est un langage informatique.